Сан Хосе де Солис има више значења:

 Сан Хосе де Солис (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Солис, Ла Гарита (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику